Adam Karpiński (1897–1939) – taternik, inżynier, lotnik, ojciec Jacka
 Adam Karpiński (1952–2011) – historyk literatury
 Aleksandr Karpinski (1847–1936) – geolog, petrograf, paleontolog
 Alfons Karpiński (1875–1961) – malarz
 Antoni Karpiński (1855–1941) – adwokat, działacz narodowo-demokratyczny, ojciec Zygmunta, kuzyn Stanisława 
 Bolesław Karpiński (1879–1939) – oficer, legionista, kawaler Krzyża Walecznych, pisarz, tłumacz, publicysta, malarz i pedagog
 Cezary Karpiński – polski aktor, dyplomata i menedżer kultury
 Franciszek Karpiński (1741–1825) – poeta
 Henryk Karpiński – specjalista w dziedzinie papiernictwa
 Jacek Karpiński (1927–2010) – elektronik, informatyk, konstruktor, syn Adama
 Jakub Karpiński (1940–2003) – socjolog, historyk, logik
 Jan Jerzy Karpiński (1896–1965) – entomolog, pisarz, fotografik
 Józef Karpiński – ujednoznacznienie
 Kazimierz Karpiński (ur. 1942) – rzeźbiarz
 Kazimierz Karpiński (zm. 1944) – pływak, waterpolista
 Lucjan Karpiński – dyplomata
 Maciej Karpiński (ur. 1950) – literat, filmowiec
 Marek Karpiński (ur. 1948) – filolog, publicysta, działacz opozycji w okresie PRL, syn Zbigniewa, brat Wojciecha i Jakuba
 Paweł Karpiński (ur. 1951) – filmowiec
 Ryszard Karpiński (ur. 1935) – biskup lubelski
 Stanisław Karpiński (1870–1943) – ekonomista, bankowiec
 Stanisław Karpiński (1891–1982) – lotnik
 Świętopełk Karpiński (1909–1940) – poeta i satyryk, brat Zbigniewa
 Włodzimierz Karpiński (ur. 1961) – polityk, poseł
 Wojciech Karpiński (ur. 1943) – historyk sztuki, literat
 Zbigniew Karpiński (1906–1983) – architekt, brat Świętopełka
 Zygmunt Karpiński (1892–1981) – ekonomista, bankowiec, monetarysta, syn Antoniego

Polskie nazwiska